Jorma Vehmanen, finski hokejist, * 18. september 1945, Rauma, Finska.

Vehmanen v finski ligi večino kariere igral za klub Lukko Rauma, skupno štirinajst sezon v dveh delih, dve sezoni pa tudi za klub HJK Helsinki. Skupaj je v finski ligi odigral 570 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 305 golov in 239 podaj.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil peto in četrto mesto, ter sedmih svetovnih prvenstvih. Za reprezentanco je odigral 175 tekem, dosegel pa 36 golov in 17 podaj.

Leta 1989 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu Lukko Rauma so upokojili njegov dres s številko 8.

Statistika kariere

|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 65/66
|
| 20
| 15
| 10
| 25
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HJK Helsinki
| Finska liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 72
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HJK Helsinki
| Finska liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 1
| 2
| 3
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 75/76
|
| 36
| 14
| 25
| 39
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 76
|
| 6
| 5
| 2
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 126
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti HJK Helsinki
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami